Mesterskabsserien 1931-32 var den 19. sæson om Danmarksmesterskabet i fodbold for herrer organiseret af DBU. Mesterskabet blev for syvende gang vundet af KB.

KB førte turneringen fra start til slut og vandt samtlige ni kampe, mens de regerende mestre Frem sluttede på en skuffende femteplads. AGF var tæt på at rykke ned efter at have tabt alle de første seks kampe. De fem største københavnske klubber indtog de fem første pladser med AaB på sjettepladsen som bedst placerede hold fra provinsen. Horsens fS rykkede ned og blev erstattet af Esbjerg fB, der slog Helsingør IF i kvalifikationen til Mesterskabsserien.

I første runde d. 23. august 1931 vandt B 93 med 15-5 over AaB. Det er den målrigeste kamp i Danmarksturneringens historie. Kaj Uldaler (fem mål), Carl Stoltz (fire) og Henry Nielsen (tre), scorede hattrick.

Mesterskabsserien 

Oprykker:  Esbjerg fB

Kilder 

Fodboldturneringer i Danmark